Amphiporus fabricii är en djurart som tillhör fylumet slemmaskar, och som beskrevs av Levinsen 1879. Amphiporus fabricii ingår i släktet Amphiporus och familjen Amphiporidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slemmaskar
fabricii